Příjmení Sitenský nosí více osob:

 František Sitenský (1851–1924) – český zemědělský odborník, pedagog a publicista
 Ladislav Sitenský (1919–2009) – český fotograf
 Marie Neubertová roz. Sitenská (1899–1976) – česká malířka, manželka Karla Neuberta

další významy
 Sítenský most – most v Kladně přes Sítenské údolí
 Sítenský potok – potok v severní části Podunajské nížiny
 Sítenské údolí – údolí v Kladně
 Náměstí Sítná – náměstí nad Sítenským údolím v Kladně
 5998 Sitenský – asteroid
 Sitné – vesnice v obci Želízy ve Středočeském kraji
 Sitno (rozcestník) – více míst